Onomàstica:
 Bernat I de Foix, dit també Bernat Roger de Foix (? - 1034), comte de Bigorra (1010-1034) i senyor de Foix (1012-1034).
 Roger Bernat II de Foix el Gran (? - 1241), comte de Foix (1223-1241) i administrador del vescomtat de Castellbò (1230-1240).
 Roger Bernat III de Foix i II de Castellbò (? - 1302), comte de Foix i vescomte de Castellbó (1265-1302) i vescomte de Bearn (1290-1302).
 Roger Bernat I de Foix el Gras, (Foix a 1130 - 1188), comte de Foix (1148-1188) i governador de Provença.

Vegeu també 
 Comtat de Foix fou una jurisdicció feudal de la part sud-est del Comenge, avui és al departament de l'Arièja, França.